Происхождение видов:
 Происхождение видов — научная работа Чарльза Дарвина 1859 года, считающаяся основой эволюционной биологии.
 Происхождение видов — мультипликационный сериал студии Pilot 1993 года.
 Происхождение видов — рассказ 1993 года писателя Виктора Пелевина.